

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 45, w tym 21 podstawowych
 Grabina – część miasta Bochnia
 Grabina – część miasta Kędzierzyn-Koźle
 Grabina – część miasta Strzegom
 Grabina – część miasta Zakliczyn
 Grabina – część wsi Adamowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Chrostkowo
 Grabina – część wsi Szewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Grabina – część wsi Drewno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa
 Grabina – część wsi Choroszczynka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Grabina – część wsi Wólka Mieczysławska w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej
 Grabina – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów
 Grabina – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask
 Grabina – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Nowosolna
 Grabina – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Grabina – osada w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Grabina – część wsi Michałów w woj. łódzkim, w powiecir zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Grabina – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Grabina – przysiółek wsi Grotki w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów
 Grabina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Grabina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów
 Grabina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Grabina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Halinów
 Grabina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki
 Grabina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Łąck
 Grabina – część wsi Przedbórz w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby
 Grabina – część wsi Nowe Zawady w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Grabina – przysiółek wsi Wielogóra w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Grabina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Kowala
 Grabina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Grabina – część wsi Kosów Ruski w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki
 Grabina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Leszno
 Grabina – część wsi Gradzanowo Kościelne w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Siemiątkowo
 Grabina – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała
 Grabina – część wsi Majdan Królewski w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski
 Grabina – część wsi Zebrzydowice w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Zebrzydowice
 Grabina – część wsi Płużniczka w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek
 Grabina – część wsi Łagiewniki Wielkie w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Pawonków
 Grabina – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów
 Grabina – część wsi Kroblice Pęchowskie w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów
 Grabina – część wsi Otoka w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów
 Grabina – część wsi Sobótka w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie
 Grabina – część wsi Ponętów Dolny w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Grzegorzew
 Grabina – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka
 Grabina – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite
 Grabina – osada w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów
 Grabina – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów

Ukraina 
 Grabina – wieś na Ukrainie w rejonie buskim obwodu lwowskiego

Góry 
 Grabina – góra w Sudetach Środkowych, w paśmie Gór Sowich
 Grabina – szczyt w Sudetach Zachodnich, w paśmie Karkonoszy
 Grabina – wzniesienie na terenie Kielc

Inne 
 Grabina – nieoficj. część wsi Murowanka w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica
 Grabina – gromada
 Grabina – fikcyjna wieś z serialu M jak miłość
 Grabina – – zlikwidowana stacja kolejowa

Zobacz też 
 Grabina Radziwiłłowska, Grabina Wielka, Grabina Wola